Isla del Toro kan syfta på följande platser:

Honduras 

 Isla del Toro (ö i Honduras), Departamento de Valle,

Mexiko 

 Isla del Toro, Mexiko, Veracruz, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar